Абганерово — назва кількох населених пунктів:
 Абганерово — село в Октябрському районі Волгоградської області
  Абганерово — залізнична станція в Светлоярському районі Волгоградської області